Gigabyte steht für:

 ein Vielfaches einer Maßeinheit für Datenmengen, siehe Byte#Vergleichstabelle
 einen taiwanischen Hersteller von Computer-Hardware, siehe Gigabyte Technology

Siehe auch: